Киреево — топоним:

Белоруссия 
 Киреево — деревня, Вировлянский сельсовет Городокского района Витебской области
 Киреево — деревня, Застенковский сельсовет Дубровенского района Витебской области
 Киреево — деревня, Редьковский сельсовет Дубровенского района Витебской области

Болгария 
 Киреево — село в Видинской области.

Россия 
 Киреево — усадьба в Химках Московской области (микрорайон Левобережный), имение Мамонтовых, где в Сергиевской церкви венчались П. М. Третьяков и В. Н. Мамонтова.
 Киреево — село Ольховского района Волгоградской области
 Киреево — деревня Рыльского района Курской области
 Киреево — деревня Городецкого района Нижегородской области
 Киреево — деревня в Зеленодольском районе Республики Татарстан
Калужская область
 Киреево — деревня Перемышльского района Калужской области
 Киреево — деревня Медынского района Калужской области